Vejby har flere betydninger:

 Vejby (bytype) – en type by
 Vejbyer i Danmark – om vejbyer i Danmark
 Vejby (Gribskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejby Sogn, Gribskov Kommune
 Vejby (Hjørring Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejby Sogn, Hjørring Kommune
 Vejby (Skive Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejby Sogn, Skive Kommune
 Se også
 Vejby Kirke – navnet på flere kirker i Danmark.
 Vejby Sogn – navnet på flere sogne i Danmark.